Il singolare del Newsweek Champions Cup 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–4, 2–6, 6–4 Emilio Sánchez.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup 1988